La formula molecolare C12H24O11 può indicare:
 Maltitolo
 Lattitolo
 Isomalto

Formule molecolari